Salgar hace referencia a varios artículos:

Geografía

En Colombia

Salgar (Antioquia), municipio del departamento de Antioquia;
Salgar (Atlántico), corregimiento del municipio de Puerto Colombia, Atlántico;
Puerto Salgar, municipio del departamento de Cundinamarca;

Personas

José Salgar, periodista, columnista y director de periódicos colombiano.
Eustorgio Salgar, abogado, político y militar colombiano.
Consuelo Salgar de Montejo, política y empresaria de medios colombiana.

Personas

En Turquía

Merve Salgar, Músico de Turquía.
Salgar, Apellido con prevalencia en Turquía e India.